ZFM steht für:
 Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre
 Zona Franca de Manaus, Freihandelszone von Manaus
 Fort McPherson Airport (IATA-Code), Flughafen von Fort McPherson (Nordwest-Territorien), Nordwest-Territorien, Kanada

ZfM steht für:
 Zeitschrift für Musik
 Zeitschrift für Management, Fachzeitschrift
 Medienwelten – Zeitschrift für Medienpädagogik, Fachzeitschrift

Abkürzung